Franz Riegler ist der Name folgender Personen:

* Franz Riegler (1839–1914), österreichischer Politiker, siehe Franz Rigler
 Franz Riegler (Fußballspieler, 1915) (Bobby; 1915–1989), österreichischer Fußballspieler 
 Franz Riegler (Fußballspieler, 1922) (Franz Riegler II; 1922–1945), österreichischer Fußballspieler